Witmarsum ist:

 Witmarsum (Súdwest-Fryslân) ist ein Ortsteil der Gemeinde Súdwest-Fryslân in der niederländischen Provinz Friesland.
 Witmarsum (Brasilien) ist eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina.
 Witmarsum, Palmeira (Brasilien) ist eine Siedlung im Kreis Palmeira im brasilianischen Bundesstaat Paraná.